Куш-Кая (Бабуган-яйла) — гора на південному сході Бабуган-яйли, Крим
 Скелі Куш-Кая (Бабуган-яйла) — на північному сході Бабуган-яйли, Крим
 Сокіл (гора) або Куш-Кая — гора поблизу Зеленої бухти селища Новий Світ у Криму
 Скелі Куш-Кая — розташовані на північ від Батилиману — урочища та узбережжя на Південному березі Криму
 Кош-Кая, Куш-Кая — конусоподібна лісиста гора зі скельним гребенем на оголеному пд. схилі; за 1,5 км на захід З від нп Краснолісся (Сімф.), Крим